Di Giuseppe ist der Familienname folgender Personen:

 Marcus di Giuseppe (* 1972), brasilianischer Fußballspieler
 Martina Di Giuseppe (* 1991), italienische Tennisspielerin
 Phillip Di Giuseppe (* 1993), kanadischer Eishockeyspieler